Orbitron – darmowy program służący do symulacji położenia satelitów na orbicie oraz określania terminów ich przelotów nad danym terytorium. Głównym jego zadaniem jest przewidywanie flar satelitów Iridium oraz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Autorem jest Sebastian Stoff.

Podstawowe funkcje 
 Modele przewidywania – NORAD SGP4/SDP4
 Tryby – symulacja/czas rzeczywisty
 Informacje o wybranym satelicie
 Szukanie przelotów
 Operacje na plikach TLE
 Synchronizacja zegara PC przez NTP
 Baza miast na całym świecie
 Łączności radiowe
 Różne opcje wizualizacji
 Radar
 Tryb pełnoekranowy
 Wygaszacz ekranu

Linki zewnętrzne 
 Orbitron - Satellite Tracking System

Oprogramowanie astronomiczne